Girolamo di Pace – ingegnere italiano
 Juan Pablo Di Pace – attore e modello argentino
 Michele Di Pace – ex velocista italiano
 Vittorio Di Pace – architetto italiano